Cazeneuve est un toponyme et anthroponyme occitan, francisation de  ou . Il peut faire référence à :

Toponyme
 Cazeneuve, commune française, située dans le département du Gers
 Cazeneuve, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Allez-et-Cazeneuve
 Cazeneuve-Montaut, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne 
 Château de Cazeneuve, château classé monument historique situé à Préchac (Gironde) le long des gorges du Ciron
 Allez-et-Cazeneuve, commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne

Patronyme
 André Cazeneuve (?-1874), militaire français
 Bernard Cazeneuve (1963-), homme politique français
 Fabrice Cazeneuve (1952-), réalisateur français
 Georges Cazeneuve (1906-1982), journaliste et directeur de publication français
 Ignace de Cazeneuve (1747-1806), évêque constitutionnel et homme politique français
 Jean Cazeneuve (1915-2005), sociologue français
 Jean-René Cazeneuve (1958-), homme politique français
 Marius Cazeneuve (1839-1913), prestidigitateur français
 Maurice Cazeneuve (1923-2016), réalisateur français
 Paul Cazeneuve (1852-1934), homme politique français
 Paul Cazeneuve (1871-1925), acteur et réalisateur français
 Pierre de Cazeneuve (1591-1652), chanoine et historien français du 
 Pierre Cazeneuve (1995-), homme politique français
 Sylvia Cazeneuve, chanteuse lyrique et soprano française
 Thierry Cazeneuve, journaliste français

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France